Rhinotropidia rostrata — вид двукрылых из семейства журчалок. Единственный вид в роде Rhinotropidia.

Описание 
Бёдра задних ног с апикально-вентральным зубцевидным килем. Лицо снизу сильно выступает вперёд. Усики светло-жёлтые. Глаза и ариста без волосков. Длина тела около 8 мм.

Распространение 
Встречается на Приморском крае и Японии на островах Хонсю и Хаккайдо.

Примечания 

Eristalinae
Монотипические роды двукрылых